Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori František Čermák e Leoš Friedl che hanno battuto in finale José Acasuso e Sebastián Prieto 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (primo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (semifinali)

 František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 2005